Mõisaküla  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Mõisaküla (Stadt), Ort in der Gemeinde Mulgi, Kreis Viljandi
 Mõisaküla (Kiili), Ort in der Gemeinde Kiili, Kreis Harju
 Mõisaküla (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Mõisaküla (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Mõisaküla (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Mõisaküla (Põhja-Pärnumaa), Ort in der Gemeinde Põhja-Pärnumaa, Kreis Pärnu
 Mõisaküla (Põltsamaa), Ort in der Gemeinde Põltsamaa, Kreis Jõgeva
 Mõisaküla (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Mõisaküla (Sõrve), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Torgu-Mõisaküla, bis 2017 Mõisaküla, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare